Bond Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bond Hill (Essex County, Massachusetts)
 Bond Hill (Hampshire County, Massachusetts)
 Bond Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Bond Hill (New Hampshire)
 Bond Hill (Vermont)